El nombre Lisias puede hacer referencia a alguna de las siguientes personas:
 Lisias, un orador ático del siglo V a. C.
 Lisias, un general ateniense del siglo V a. C.
 Lisias, general del Imperio seléucida, enemigo de los Macabeos.
 Claudio Lisias, una figura mencionada en los Hechos de los Apóstoles, del Nuevo Testamento.